Par ordre alphabétique :
 Anton Tabone (né en 1937), homme politique maltais ;
 Ċensu Tabone (1913–2012), homme politique maltais, 4 président de la République de Malte (1989–1994) ;
 Deborah Tabone (née 1984), actrice australienne ;
  (né en 1991), joueur de football argentin ;
  (né en 1980), nageur maltais.
 Elisabeth Tabone (née en 1958), Chevalière du Mérite Agricole en France ;

Homonymie de patronyme maltais
Homonymie de patronyme italien

en:Tabone